La Chartreuse de Parme est un monastère de l'ordre des Chartreux fondé à Parme au  et supprimé en 1769.

Oeuvres 

 La Chartreuse de Parme, roman de Stendhal paru en 1839 ;
 La Chartreuse de Parme, opéra de 1939 ;
 La Chartreuse de Parme, film de Christian-Jaque sorti en 1948 ;
 La Chartreuse de Parme, téléfilm de Mauro Bolognini diffusé en 1981 ;
 La Chartreuse de Parme, téléfilm de Cinzia TH Torrini diffusé en 2012.